24. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 2000/2001 rozpoczął się 25 listopada 2000 w łotewskiej Siguldzie. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 18 lutego 2001 w amerykańskim Lake Placid. Najważniejszą imprezą sezonu były mistrzostwa świata.

Puchar Świata rozegrany został w 8 miastach, 6 krajach, na 3 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Altenberg, Oberhof oraz w USA: Park City, Lake Placid.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet najlepsze były Niemki. Pierwsze miejsce zajęła Sylke Kraushaar, która czterokrotnie wygrywała zawody, a w pozostałych zawodach zajmowała drugie miejsce. W jedynkach mężczyzn po raz drugi zwyciężył Włoch Armin Zöggeler, który wygrał cztery zawody. Zaraz za jego plecami znaleźli się Niemiec Georg Hackl oraz Austriak Markus Prock. W dwójkach mężczyzn całe podium zajęli Niemcy. Najlepsi byli Steffen Skel i Steffen Wöller, którzy w pokonanym polu zostawili André Florschütza i Torstena Wustlicha oraz Patrica Leitnera i Alexandera Rescha.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyła

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończył, 40+ - miejsce 40 lub dalsze

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli

Bibliografia 
 Wyniki Pucharu Świata na stronie FIL

2000 w sportach zimowych
2001 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie